MacBook – linea di notebook Macintosh prodotti da Apple
MacBook (marchio) – marchio dei computer portatili prodotti da Apple
MacBook (Retina) – serie di portatili Macintosh
MacBook Air – computer portatile prodotto da Apple